Mendelson, groupe de rock français ; 
 Curtis Lester Mendelson (1913-2002), obstétricien et cardiologue américain ;
 Gerhard Mendelson (1913-1976), producteur de musique allemand ;
 Lee Mendelson (1933-2019), producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Paul Mendelson, écrivain britannique, auteur de roman policier et d'ouvrages sur les jeux de cartes ;
  (1931-2020), logicien américain ;
 Syndrome de Mendelson, syndrome d'inhalation bronchique nommé d'après le précédent.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme juif